Carlitos ist der Spitzname folgender Personen:
 Carlitos (Fußballspieler, 1977) (Carlos Manuel da Silva Cunha; * 1977), portugiesischer Fußballspieler 
 Carlitos (Fußballspieler, 1981) (Carlos Pereira Rodrigues; * 1981), portugiesischer Fußballspieler 
 Carlitos (Fußballspieler, 1982) (Carlos Alberto Alves Garcia; * 1982), portugiesischer Fußballspieler
 Carlitos (Fußballspieler, 1984) (Carlos Bernardo Chefo Chimomole; * 1984), mosambikanischer Fußballspieler 
 Carlitos (Fußballspieler, 1985) (Carlos Emanuel Soares Tavares; * 1985), kapverdischer Fußballspieler 
 Carlitos (Fußballspieler, 1988) (Carlos Miguel Gomes de Almeida; * 1988), angolanischer Fußballspieler 
 Carlos Daniel López Huesca, spanischer Fußballspieler 
 Carlitos (Fußballspieler, 1993) (Carlos Miguel Tavares de Oliveira; * 1993), portugiesischer Fußballspieler